ILiad, een e-reader
 Iliad (bedrijf), een Franse internetprovider
 Iliad Italia, een Italiaans dochterbedrijf daarvan 
 Ilias (Engels: Iliad), een epos